Тодд Элдридж () (родился 28 августа 1971 в маленьком городе в штате Массачусетс) - американский фигурист , чемпион мира в мужском одиночном катании 1996, шестикратный чемпион США (1990, 1991, 1995, 1997, 1998, 2002), чемпион мира среди юниоров (1988 год).

В 2000 году вышла книга о Тодде Элдридже Gold! The Todd Eldredge Story by Alicia Styles (ISBN 0-7388-4894-8)

Спортивные достижения

1993-2002 годы

Перед 1993 года

 N = детский уровень; J = юниорский уровень, WD = снялся с соревнований

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1986
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1987
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте ИСУ 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся 28 августа
Родившиеся в 1971 году
Фигуристы США
Персоналии по алфавиту
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года